ПАО «Новосибирский завод химконцентратов» (сокращённое название — «НЗХК») — одно из предприятий российского ядерного топливного цикла, расположенное в Калининском районе города Новосибирска. Основной вид деятельности — выпуск ядерного топлива для энергетических и исследовательских реакторов. Одно из предприятий Корпорации «ТВЭЛ».

История 
Датой основания Новосибирского завода химконцентpатов является 25 сентября 1948 года, когда было принято Постановление Совета Министров СССР о строительстве в Новосибирске Государственного завода по переработке уранового сырья. Главной задачей предприятия было производство тепловыделяющих элементов для первых советских промышленных реакторов. На заводе осуществлялся технологический цикл химической, металлургической и механической переработки урана от рудного сырья до готовых тепловыделяющих элементов. В состав НЗХК в то время входило четыре основных цеха уранового топливного цикла и опытно – промышленное производство. В 1950 году состоялся пуск в эксплуатацию опытного производства, а уже в 1951 году выпущена первая основная продукция завода. Проектная мощность производства урановых изделий была превышена в 1953 году. 

В 1971 году за успешное выполнение плановых заданий и организацию производства новой техники Указом Президиума Верховного Совета СССР завод награжден орденом Ленина. 

В 1958 году на предприятии было создано масштабное литиевое производство, представляющее собой технологический комплекс, способный перерабатывать исходное сырье, получая максимально чистый литий и его соли, которые использовались во многих отраслях народного хозяйства. Именно это производство дало возможность заводу впоследствии впервые выйти на мировой рынок. 

Накопленный опыт работы с делящимися материалами позволил предприятию на следующем этапе своего развития приступить к производству тепловыделяющих элементов и тепловыделяющих сборок для исследовательских реакторов на основе металлокерамической композиции ядерного топлива в виде тонкостенных трёхслойных труб. Эта продукция нашла применение во многих научно-исследовательских центрах атомной отрасли. 

В 70–80-е годы ХХ века благодаря развитию отечественной и мировой ядерной энергетики была значительно расширена сфера деятельности завода в области производства топлива для атомных электростанций. Период семидесятых и первая половина восьмидесятых годов были этапом наиболее интенсивного развития российской атомной энергетики. В 1980 году на НЗХК было создано серийное производство тепловыделяющих элементов и ТВС для энергетических реакторов большой мощности, охлаждаемых водой под давлением. В его основу были заложены технические решения, позволяющие обеспечить выпуск крупных серий ядерного топлива. В 1982 году был принят в эксплуатацию пусковой комплекс зданий для крупномасштабного производства ТВС для энергетических реакторов АЭС. Первые тепловыделяющие сборки для реакторов типа ВВЭР-1000 были изготовлены на Новосибирском заводе химконцентратов в 1980 году, а в 1997 году была изготовлена первая партия кассет для реакторов типа ВВЭР-440. В первое время данное производство было преимущественно сборочным, но по мере своего развития приобретало всё более полный законченный цикл – от производства порошка для топливных таблеток и их изготовления, до выпуска основных комплектующих деталей ТВС. 

В 1992 году предприятие было преобразовано в Акционерное общество открытого типа «Новосибирский завод химконцентратов» в соответствии с Законом Российской Федерации от 03.07.1991 № 1531-1 «О приватизации государственных и муниципальных предприятий в Российской Федерации» и Указом Президента Российской Федерации от 01.07.1992 № 721 «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий в акционерные общества». Общество является правопреемником Производственного объединения «Новосибирский завод химконцентратов», созданного в соответствии с приказом Министерства среднего машиностроения СССР от 01.03.1988 № 150 (за исключением активов и пассивов, прав и обязанностей совхоза «Пашинский» Новосибирского сельского района). 

В 1997 году в связи с требованиями законодательства было изменено наименование Общества на Открытое акционерное общество «Новосибирский завод химконцентратов». 

В марте 2015 года в соответствии с требованиями законодательства изменено наименование Общества на Публичное акционерное общество «Новосибирский завод химконцентратов».

Основные этапы развития предприятия 
1948 год — Принято решение о строительстве завода в г. Новосибирске. 

1951 год — Освоен выпуск топлива для промышленных реакторов. 

1958 год — Создано производство литиевой продукции. 

1962 год — Освоено производство твэлов на основе обогащенного урана. 

1974 год — Освоен выпуск ТВС для исследовательских реакторов. 

1979 год — Создано производство ТВС для реакторов типа ВВЭР. 

1992 год — Проведена процедура акционирования, предприятие преобразовано в акционерное общество открытого типа. 

1997 год — Изготовлена первая партия кассет для реактора ВВЭР-440. 

2000 год — Создано производство топливных таблеток. 

2006 год — Создано производство цеолитных катализаторов для нефтегазопереработки. 

2010 год — Введена в эксплуатацию линия по производству порошка диоксида урана методом восстановительного пирогидролиза гексафторида урана. 

2012 год — Разработана конструкция и технология изготовления мишеней для наработки 99Mo. 

2014 год — Изготовление пилотной партии ТВС-PWR для европейского реактора. 

2015 год — Предприятие принимает активное участие в проекте «Прорыв» по созданию инновационного реактора на быстрых нейтронах. 

2016 год — Осуществлена поставка первой коммерческой партии пластинчатого низкообогащенного топлива для западноевропейского исследовательского реактора. 

2017 год — Произведена первая серийная партия тепловыделяющих сборок низкого обогащения «МР» для польского исследовательского реактора «Мария». 

2018 год — Изготовлена партия ТВС-2М с антидебризным фильтром второго поколения АДФ-2, антидебризный фильтр нового поколения разработан в рамках международного проекта «Нулевой отказ ядерного топлива». 

2020 год — ПАО «НЗХК» перешло на единый бренд Росатома. Сохраняя историческое название и собственную идентичность, предприятие, как и другие организации российской атомной отрасли, получило унифицированный логотип, в основе которого - товарный знак Госкорпорации «Росатом». 

2021 год — Введена в строй первая очередь участка комплексной переработки производственных отходов. Принято и введено в эксплуатацию оборудование очистки и переработки производственных стоков основных цехов ПАО «НЗХК».

Основные виды продукции 
 Производство ТВС для АЭС
На предприятии отлажен полный технологический цикл изготовления ТВС, который включает в себя изготовление порошка диоксида урана и топливных таблеток, снаряжение и герметизацию твэлов, изготовление комплектующих и сборочное производство самих ТВС.

 Производство ТВС для исследовательских реакторов

Производимое НЗХК ядерное топливо для исследовательских реакторов обеспечивает решение целого ряда фундаментальных и прикладных научно-технических проблем и эксплуатируется в реакторах российской и западных конструкций крупнейших академических и научных центров России, ряда стран Европы, Центральной Азии и Ближнего Востока.

 Производство топливных таблеток

НЗХК изготавливает топливные таблетки для твэлов типа ВВЭР, РБМК и PWR. Сегодня НЗХК производит 600 тонн (по урану) топливных таблеток в год.

 Производство лития и его соединений

НЗХК — единственный в стране производитель металлического лития высокой чистоты и соединений на его основе, а также лития хлористого гранулированного и крупнейший из двух мировых производителей Лития-7.

 Производство цеолитной продукции

НЗХК — крупный российский производитель цеолитной продукции для нефтехимии и нефтепереработки, которая поставляется потребителям Российской Федерации, стран Восточной Европы, Ближнего Востока, Вьетнама, Индонезии и Швеции.

Руководители

Галерея

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт ПАО «НЗХК» 
 Алхимия НЗХК (фоторепортаж) , 6 февраля 2012 года
 Экскурсия на Новосибирский завод химконцентратов (107 фотографий) 

Предприятия Новосибирска
Калининский район Новосибирска
Ядерная энергетика
Организации по алфавиту
Государственные компании России
Предприятия атомной промышленности России
Предприятия атомной промышленности СССР
Предприятия по алфавиту
Предприятия Росатома
Организации, награждённые орденом Ленина